Cúa puede hacer referencia a:

 uno de los nombres vernáculos del cuco picogordo de la Española (Coccyzus rufigularis);
 Cúa, población de Venezuela;
 Cúa, río de la provincia española de León;
 Guazú Cúa, población de Paraguay.